Espig ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Espig (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Lutz Espig (* 1949), deutscher Schachspieler
 Walter Espig (1921–1993), deutscher Fußballspieler